Schrock ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Schrock (* 1941), US-amerikanischer Politiker
 Richard R. Schrock (* 1945), US-amerikanischer Chemiker
 U. E. G. Schrock (* 1956), deutscher Schriftsteller und Numismatiker